Görnitz – frazione della città tedesca di Leisnig
 Görnitz – frazione della città tedesca di Oelsnitz/Vogtland
 Görnitz – frazione del comune tedesco di Milow